Эдди Брок:

 Эдди Брок — персонаж, появляющийся в комиксах издательства Marvel Comics.
 Эдди Брок (Человек-паук 3: Враг в отражении) — персонаж из фильма Сэма Рэйми «Человек-паук 3: Враг в отражении».
 Эдди Брок (Вселенная Человека-паука от Sony) — персонаж из медиафраншизы «Вселенная Человека-паука от Sony».